Habenicht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Habenicht (1896–1963), deutscher Polizeipräsident und SA-Führer
 Gerhart Habenicht (1911–2003), deutscher Arzt und Politiker (FDP)
 Gottfried Habenicht (* 1934), deutscher Musikethnologe und Musikwissenschaftler
 Hermann Habenicht (1844–1917), deutscher Kartograph
 Kurt Habenicht (1881–1971), deutscher Jurist und Geologe

 Tobias Habenicht (* 1993), österreichischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Habenichts